Mehrphasenwechselstrom bezeichnet in der elektrischen Energietechnik verschiedene Stromsysteme mit unterschiedlicher Phasenzahl wie:

 Dreiphasenwechselstrom, auch umgangssprachlich Drehstrom, im Bereich der elektrischen Energieversorgung zu finden
 Zweiphasenwechselstrom, bei Zweiphasen-Schrittmotoren
 Fünfphasenwechselstrom, zur Versorgung von speziellen Schrittmotoren mit üblicherweise 72°-Phasenwinkel

en:Polyphase system